Э́нтони Тю́дор (, настоящее имя Уильям Кук ; 4 апреля 1908, Лондон — 19 апреля 1987, Нью-Йорк) — английский артист балета, балетмейстер и педагог, большую часть жизни живший и работавший в США.

Биография 
Энтни Тюдор — ученик Мари Рамбер. В 1928 году он начал выступать в её «Балетном клубе», уже в следующем году стал ассистентом . В 1932 году, устав от ожидания лучшей позиции в труппе и в надежде найти более широкое поле для применения своих талантов, он перешёл в «Балет Вик-Уэллс» к Нинет де Валуа, где танцовщики получали постоянную зарплату, а не разовую оплату выступлений. Однако, его надежды не оправдались и в 1935 году он вернулся к Рамбер. Для её труппы он поставил одни из лучших своих работ — «» (1936) и «Тёмные элегии» (1937).

В 1938 году Тюдор основал собственную компанию. Среди танцовщиков его «Лондонского балета» были такие ученики и артисты Мари Рамбер, как , , , , Агнес де Милль и . В 1939 году Тюдор вместе со своим другом, танцовщиком , участвовал в первом сезоне «Театра балета» — компании Лючии Чейз, которая позднее переросла в «Американский театр балета». В 1940 году, с началом Второй мировой войны, Тюдор вернулся в Нью-Йорк для того, чтобы присоединиться к «Театру балета» уже со своими артистами. Хореограф также сотрудничал с другой нью-йоркской труппой — для Городского балета он поставил три своих балета.

Энтони Тюдор закончил свою исполнительскую карьеру в 1950 году, ещё до этого он начал преподавать. Дважды, в 1949—1951 и в 1962—1963 годах, он возглавлял Королевский балет Швеции. После ухода со сцены он возглавил педагогический состав балетной школы Метрополитен-Опера, также периодически преподавал в Джульярдской школе (после того, как он покинул Джульярд, упор там был сделан на обучении современному танцу). В 1973 году начал преподавать классический танец в Калифорнийском университете в Ирвайне, однако эта работа была прервана из-за осложнений, связанных с сердцем. В следующем году Тюдор занял пост со-директора «Американского театра балета», для которого он поставил ещё два балета, включая «Увядающие листья» (1975).

Энтони Тюдор скончался 19 апреля, в пасхальное воскресенье 1987 года в своей нью-йоркской квартире при .

Личная жизнь 
На протяжении долгих лет своей жизни Тюдор был связан отношениями с танцовщиком , для которого им были созданы главные мужские партии в таких балетах, как «Огненный столп», «Ромео и Джульетта», «Слабый отсвет», «Подводное течение». Жил попеременно в Нью-Йорке и в Лагуна-Бич (Калифорния).

Будучи приверженцем дзэн-буддизма, в 1957 году он присоединился к , начиная с 1964 года стал его президентом.

Творчество 
Энтони Тюдор — создатель жанра психологического балета. Он резко сблизил балетное искусство с современным театром, внес в него «прозаическую» жестикуляцию и, вместе с тем, взрывной драматизм. По словам балетного критика Анны Кисельгорф, у Тюдора актёрская игра больше не прилагалась к движению, она была само движение.

В момент, когда балеты Энтони Тюдора пользовались наибольшим успехом, Джордж Баланчин заявил критику Эдвину Денби, что «надо спасать балет». На возражение последнего, что балет бессмертен, Баланчин пояснил: «Я имею в виду не танец, а балет» — подразумевая классическую хореографию, наследующую академическим традициям.

Постановки 
 1931 — «Пожалование креста»
 1932 — «Лисистрата», «Адам и Ева»
 1934 — «Планеты»
 1935 — «Сошествие Гебы»
 1936 — «» на музыку Эрнеста Шоссона
 1937 — «Тёмные элегии» на музыку Густава Малера
 1938 — «Суд Париса» на музыку Курта Вайля; «Музыкальный вечер»; «Праздничное представление» на музыку Сергея Прокофьева; Time Table
 8 апреля 1942 — «» на музыку Арнольда Шёнберга «Просветлённая ночь»
 6 апреля 1943 — «Ромео и Джульетта» на музыку Фредерика Делиуса в аранжировке Антала Дорати
 1943 — «Слабый отсвет»
 1945 — «День до весны», «Подводное течение»
 1948 — «Тень ветра»
 1951 — «Дама с камелиями»
 1952 — «Слава»
 1953 — «Маленькие импровизации» («Дождь идёт») на музыку Роберта Шумана («Детские сцены»)
 1963 — «Гулкие трубы» на музыку Богуслава Мартину
 1968 — «Игра теней» на музыку Шарля Кёклена
 17 июля 1975 — «Увядающие листья» на музыку Антонина Дворжака
 1978 — «Пахарь в поле»
 ? — Cereus
Постановкой и возобновлением балетов хореографа занимается Фонд Энтони Тюдора, созданный после его смерти.

Ученики 
Среди учеников Тюдора — танцовщица и хореограф Пина Бауш.

Признание и награды 
 Медаль Брандейского университета
 премия фирмы 
 премия журнала 
 1986 — , 
 10 декабря 1986 года хореографа чествовали в Белом доме.
 В 1988 году имя Тюдора было включено в Зал славы Вандербильт-Уитни

Примечания

Литература

Ссылки 
 Балетный фонд Энтони Тюдора
 Архив Хью Лэйна и Энтони Тюдора, 1911—1988 // Танцевальный отдел Джерома Роббинса, Нью-Йоркская публичная библиотека.

Видеоматериалы 
  «Сиреневый сад», Лоис Смит и Дэвид Адамс, Канадский национальный балет // фестиваль Jacob’s Pillow, 1953.
 «Праздничное представление», Люсетт Олду и Джон О’Брайен, Балет Рамбер // фестиваль Jacob’s Pillow, 1959.
  «Маленькие импровизации», Мадлен Онне и Йохан Ренвалл // фестиваль Jacob’s Pillow, 1983.

Артисты балета, известные под псевдонимами
Руководители Шведского королевского балета
Балет Рамбер